Filmfare Award за лучшую режиссуру или (буквально) лучшему режиссёру (, ) — номинация старейшей и наиболее престижной кинопремии Болливуда (индустрии фильмов на хинди и хиндустани) Filmfare Awards, сравниваемой по значимости с «Оскаром», предназначенная для награждения режиссёров за выдающуюся работу над хиндиязычном кинофильмом предыдущего года выхода. Одна из номинаций «Большой пятёрки», присуждающихся с самой первой церемонии награждения премией в 1954 году, за киноработы, вышедшие в прокат до конца 1953 года (наряду с номинациями за лучший фильм, лучшие мужскую и женскую роли и лучшую музыку для песни к фильму).

Первым обладателем премии Filmfare за лучшую режиссуру в 1954 году стал, в безальтернативном порядке Бимал Рой за фильм 1953 года «Два бигха земли» в котором он также выступил в роли продюсера.

Последнbv на настоящий момент, в марте 2021 года, премии за лучшую режиссуру был удостоен  за фильм 2020 года .

Номинанты и обладатели премии 
В списке приведены сведения о номинантах и победителях номинации, сгруппированные по церемониям (годам) и десятилетиям. В таблицы включены имена режиссёров и названия фильмов, за которые получена номинация. Номинанты и соответствующие им фильмы каждого года приведены в порядке, соответствующем официальному сайту премии  другим авторитетным индийским источникам. Лауреаты выделены полужирным шрифтом на золотом фоне, а также, по возможности, представлены фотографиями. Фильмы победивших режиссёров, удостоенные также премии за лучший фильм, отмечены индексом ЛФ.

1950-е годы

1960-е годы

1970-е годы

1980-е годы

1990-е годы

2000-е годы

2010-е годы

2020-е годы

Примечания

Ссылки 
 
 Filmfare Awards на сайте Internet Movie Database
 
 

Награды, появившиеся в 1954 году
Номинации Filmfare Awards
Премии за режиссуру